Dessin steht für:
 Dessin (Adelsgeschlecht), ein erloschenes mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Dessin (Kobrow), Ortsteil von Kobrow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Muster (Textil), sich wiederholendes Textilmuster

Dessin ist der Familienname folgender Personen:
 Jennifer Dessin-Brasching (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Joachim Nikolaus von Dessin (1704–1761), Grundsteinleger der ersten öffentlichen Bibliothek in Südafrika
 Stefan Dessin (* 1976), deutscher Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Desin
 Desing